Гидрография Уфимского района Республики Башкортостан определяется географическим расположением на Прибельской увалисто-волнистой равнине. Основу гидрографической сети составляют реки Уфа, Уршак, Дёма и Белая, в речных долинах изобилие пойменных озер, стариц.
 Рыбное богатство полноводных рек и крупных озер Уфимского района обозначено на его гербе.

Озера 
 Мельничное
 Архимандритское
 Ольховое
 Старица Ивушка
 Ляудановская старица
 Анжурай
Каряка
 Бессонное
 Калмацкие озера
 Сосновое (Ломоносовское)
 Глубокое
 Теплое
 Калтау
 Лебединое
 Кашкадан

Реки 

 Уфимка
 Белая
 Дема
 Шугуровка
 Сутолока

Водные объекты Уфимского района